007 steht für:
 den Codenamen des fiktiven Charakters des MI6-Agenten James Bond
 007 (Album), ein Musikalbum des taiwanischen Mandopop-Sängers Wilber Pan aus dem Jahr 2009
 007 (Shanty Town), ein Lied des jamaikanischen Ska-Sängers Desmond Dekker und der Gruppe The Aces aus dem Jahr 1967
 .007, eine Kurzgeschichte des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling aus dem Jahr 1897
 Hycan 007, ein chinesisches Elektroauto
 ein Pseudonym des amerikanischen Garage-House-Trios The Basement Boys

Siehe auch:
 O07

007